202 Pułk Piechoty – pułk okresu wojny polsko-bolszewickiej; zdemobilizowany przez 2 pp Leg.
 202 Pułk Piechoty (1939)